Buckeye peut faire référence à :

Toponyme

Burundi 
 Buckeye, une ville du Burundi.

États-Unis 
 Buckeye, une localité du comté de Maricopa dans l'Arizona,
 Buckeye, une localité du comté de Larimer dans le Colorado,
 Buckeye, une localité du township de Salamonie dans le  comté de Huntington dans l'Indiana, 
 Buckeye, une localité du comté de Hardin dans l'Iowa,

Autres 
 Buckeye, une race de poule originaire de l'Ohio, aux États-Unis,
 North American T-2 Buckeye, un avion d'entrainement biplace,
 Buckeyes d'Ohio State, un club omnisports universitaire de l'Université de l'État de l'Ohio, aux États-Unis,
 Buckeyes de Cleveland, une équipe de la Negro League de baseball, aux États-Unis.